Орхо́н может означать следующее:
 Орхон — река в Монголии
 Долина Орхона — культурный ландшафт в бассейне реки
 Орхонский аймак
 сомоны различных аймаков Монголии:
 Орхон (Булган)
 Орхон (Дархан-Уул)
 Орхон (Сэлэнгэ)
 Орхонтуул (Сэлэнгэ)
 Орхоно-енисейский язык
 Орхоно-енисейская письменность
 Орхон, Орхан Сейфи (1890—1972) — турецкий писатель, поэт, журналист и политик.